Samsung SPH-V7800 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 LG C960
 SK SKY IM-7700
 Pantech PH-L4000V
 Nokia 7600
 Sagem myX6-2

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Пошук на сайті Samsung 
 http://www.samsung.com/search/search.asp?qt=Samsung+SPH-V7800+&la=en&col=wu+ws+download&tabpage=1&radio=1&select=0&x=11&y=11 

V